Gaynor ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Gaynor (* 1943), US-amerikanische Disco-Sängerin
 Janet Gaynor (1906–1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Mel Gaynor (* 1959), britischer Schlagzeuger
 Mitchell L. Gaynor († 2015), US-amerikanischer Mediziner und Autor
 Mitzi Gaynor (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter T. Gaynor (* 1958), US-amerikanischer Regierungsbeamter
 William Jay Gaynor (1848–1913), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Bürgermeister von New York City